Radio Slobodna Evropa (službeno Radio Slobodna EvropaRadio Sloboda, ; skraćeno -{RFE/RL}-) radiodifuzijska je organizacija koju je 1950. osnovala vlada Sjedinjenih Američkih Država radi propagande vlastitog društva, odnosno deklarativno — da pruži informacije i politički komentar ljudima iz komunističke Istočne Evrope i Sovjetskog Saveza, kojima je to bilo uskraćeno zbog nepostojanja nepristrasnih medija u sopstvenim zemljama.

Procjenjuje se da je programe Radija Slobodna Evropa sa vijestima iz cijelog svijeta, ali i iz njihovih sopstvenih zemalja, slušalo 35 miliona ljudi. Smatra se da je Radio Slobodna Evropa zbog svojih uglavnom uspješnih napora da nadmudri istočnoevropske cenzore i svaki dan dopre do svojih slušalaca djelimično zaslužna za propast socijalističkih režima u cijeloj Istočnoj Evropi.

Istorija 
Radio Slobodna Evropa počeo je emitovati program 4. jula 1950. za Čehoslovačku iz sjedišta u Minhenu (Zapadna Njemačka). 
Uskoro je emitovao na 15 jezika zemalja pod sovjetskim uticajem. Stanicu je finansirao Američki Kongres preko Centralne obavještajne agencije (CIA). Ovaj podatak je držan u strogoj tajnosti sve do kraja 1960-ih, zbog straha od sovjetske odmazde.

CIA je završila svoj angažman sa finansiranjem i poslovanjem Radija Slobodna Evropa 1971, pa je kontrola prebačena na Odbor za međunarodnu radiodifuziju () kog imenuje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Radio Slobodna Evropa se 1976. spojio sa sličnom radijskom organizacijom — Radio Sloboda ili Radio Liberti, tako da se od tada zove Radio Slobodna EvropaRadio Sloboda ili Radio Slobodna EvropaRadio Liberti. I pored toga što je formalno prestala upletenost Centralne obavještajne agencije u poslovanje radija, Sovjetski Savez je nastavio sa pokušajima da omete rad stanice sve do 1988. godine.

Zapravo, sve vrijeme Hladnog rata socijalističke države su pokušavale na sve moguće načine spriječiti emitovanje -{RFE/RL}-, blokiranjem radio-signala ili emitovanjem smetnji na istoj frekvenciji.

Pored ovoga, neki novinari -{RFE/RL}- umrli pod nerazjašnjenim okolnostima, a najpoznatiji takav slučaj bila je smrt bugarskog novinara Georgija Markova u Londonu 1978, nakon što je navodno uboden kišobranom u nogu, otrovnim ricinom. Još veći incident dogodio se 1981. u Minhenu, kad je bombama napadnuto sjedište -{RFE/RL}-; vjeruje se da je taj napad organizovao slavni venecuelanski terorista Ilič Ramirez Sančez (Karlos) a finansirala Vlada SR Rumunije.

Nakon formalnog završetka Hladnog rata 1989, promijenila se pozicija i uloga -{RFE/RL}-, jer mu je dopušten rad u većini država za koje je emitovao program, osim Bjelorusije, Turkmenistana, Tadžikistana i Irana.

Redakcija se 1995. preselila u Prag, u skladu sa promjenom granica i američkim fokusom prema Bliskom istoku 1990-ih; 1998. je pokrenut program za slušaoce u Iraku i Iranu.

Početkom 21. vijeka, -{RFE/RL}- je otvorio svoje urede po cijeloj Istočnoj Evropi, po bivšim sovjetskim republikama i na Bliskom istoku. Pored radijskih emisija, počeo je da emituje i televizijski program i vijesti na internetu u 20 zemalja, na oko 30 različitih jezika, uključujući i manje poznate (kao što su baškirski, čerkeski, tatarski, čečenski i sl., uglavnom na jezicima koji se govore u Ruskoj Federaciji).

Danas više uopšte ne emituje programe na engleskom jeziku, a 19 jezika na kojima emituje pripada muslimanskim zajednicama — od Kosova na Balkanu do Pakistana u Južnoj Aziji. Nakon pauze od preko jedne decenije, -{RFE/RL}- je 2002. ponovno pokrenuo emisije na dariju i paštuju za Avganistan.

Od 2010. -{RFE/RL}- emituje program na različitim paštu dijalektima plemena duž avganistansko-pakistanske granice.
Deklarativno, pružanjem svojih usluga, -{RFE/RL}- želi pomoći zemljama u tranziciji da razviju svoja civilna društva (uključujući medije) i zaštite se od povratka totalitarne vladavine.

Balkanska redakcija 
Uredništvo redakcije za zemlje bivše Jugoslavije, koje još nisu ušle u zapadne asocijacije, ima sjedište u Pragu i dopisništva u Beogradu, Sarajevu, Podgorici, Prištini i Skoplju.

Oni sami ciljeve svog programa objašnjavaju sljedećim riječima:

U redakciji Radija Slobodna Evropa radio je i Grga Zlatoper, između 1950. i 1954. godine.

Literatura 

 
 
 
 -{Johnson, A. Ross; Parta, R. Eugene;}- ur. (2010). -{Cold War Broadcasting: Impact on the Soviet Union and Eastern Europe. Budapest: Central European University Press.}-
 -{Machcewicz, Paweł (2015). Poland's War on Radio Free Europe, 1950–1989.}- prevodilac: -{Latynski, Maya}-. -{Cold War International History Project Series. Stanford University Press.}- str. 456. online review
 
 
 
 
 
   direktor RFE tokom

Reference

Spoljašnje veze 

 
 Balkanski servis

Радио-станице
Пропаганда